Клеба́нова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Клебанова, Валерия Аркадьевна (1944—2009) — русская советская и российская поэтесса и писательница (публиковалась под девичьей фамилией — Ситникова).
 Клебанова, Дарья Владимировна (род. 1963) — казахстанский государственный деятель.
 Клебанова, Дора Абрамовна (более известна под фамилией Лазуркина; 1884—1974) — российский политический деятель, большевик, революционер, педагог, публицист, мемуарист. См. также